Джано () может означать:

 Джано-Ветусто — коммуна в Италии, в регионе Кампания, в провинции Казерта
 Джано-дель-Умбрия —  коммуна в Италии, в регионе Умбрия, в провинции Перуджа
 Джано, Витторио — итальянский автомобильный конструктор венгерского происхождения.
 Ананидзе, Джано Амиранович — грузинский футболист